Вьюно́к:

 Вьюнок () — род трав и кустарников семейства Вьюнковые.
 Вьюнок, или вьюн () — рыба отряда карпообразных.
 Вьюнок (остров) — остров в Финском заливе Балтийского моря.
 Вьюнок (роман) () — роман Ромуло Гальегоса (1925).
 Операция «Вьюнок» — разведывательная операция США против СССР в Охотском море.

См. также 
 Вьюн (значения)
 Вьюнки (значения)